Fernando Castro hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Fernando Castro Flórez (1965-), filósofo, crítico de arte, estético y profesor de teoría del arte, español.
 Fernando Castro (boxeador) (1953-), Fernando Rocco Castro , boxeador peruano.
 Fernando Castro Lozada (1949-), entrenador de fútbol colombiano.
 Fernando Castro Pacheco (1918-2013), pintor, muralista, escultor, grabador, e ilustrador mexicano.
 Fernando de Castro Pajares (1814-1874), teólogo y profesor español.
 Fernando de Castro Rodríguez (1896-1967), médico e investigador español.